Munkbroteatern kan syfta på: 

 Munkbroteatern – spelplatsen för en teater på sjuttonhundratalet i Gamla Stan i Stockholm, se Stenborgs Teater
 Munkbroteatern (1956–1964) – en tidigare svensk teater i Gamla stan i Stockholm, verksam 1954–1956